Sola, part del peu que recolza el pes del cos, vegeu planta (peu)
 Sola (calçat), part del calçat formada per un material més resistent que el calçat en si
 Sola  o Zuberoa , territori del País Basc 
 Sola (Noruega), municipi al comtat noruec de Rogaland
 Soła, riu polonès afluent del Vístula